Niemcy:
 Leezen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Leezen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg